

Codici 
 TR – codice vettore IATA di Tiger Airways
 tr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua turca
 TR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Turchia
 TR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tirana (Albania)
 TR – codice ISO 3166-2:IN di Tripura (India)
 TR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Terni (Italia)
 TR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Teleorman (Romania)

Informatica 
 .tr – dominio di primo livello della Turchia
 tr – comando Unix
 <tr>...</tr> – elemento HTML che crea una riga all'interno di una tabella @.

Mineralogia 
 Tr – abbreviazione di tremolite

Altro 
 TR – cannone francese
 TR – targa automobilistica di Terni (Italia)
 TR – targa automobilistica di Treviri (Germania)
 TR – vecchia targa automobilistica di Třebíč (Repubblica Ceca)
 TR – targa automobilistica di Turčianske Teplice (Slovacchia)

Note